Stockton puede referirse a los siguientes lugares o divisiones administrativas:

 Stockton, la ciudad sede del condado de San Joaquín, en el estado de California (Estados Unidos).
 Stockton, un poblado del condado de Chautauqua, en el estado de Nueva York (Estados Unidos).
 Fort Stockton, una ciudad del condado de Pecos, en el estado de Texas (Estados Unidos).
 Stockton, un poblado del condado de Tooele, en el estado de Utah (Estados Unidos).
 Stockton (Bridgnorth), un pueblo en Shropshire, Inglaterra (Reino Unido).
 Stockton (Herefordshire), un pueblo en Herefordshire, Inglaterra (Reino Unido).
 Stockton (Norfolk), un pueblo en Norfolk, Inglaterra (Reino Unido).
 Stockton (South Shropshire), un pueblo en Shropshire, Inglaterra (Reino Unido).
 Stockton (Telford and Wrekin), un pueblo en Telford and Wrekin, Shropshire, Inglaterra (Reino Unido).
 Stockton (Warwickshire), un pueblo en Warwickshire, Inglaterra (Reino Unido).
 Stockton (Wiltshire), un pueblo en Wiltshire, Inglaterra, (Reino Unido).
 Stockton-on-Tees, una ciudad del condado de Durham, Inglaterra (Reino Unido).
 Municipio de Stockton-on-Tees, municipio del condado de Durham, Yorkshire del Norte (Reino Unido).
 Stockton on Teme, un pueblo en Worcestershire, Inglaterra (Reino Unido).
 Stockton on the Forest, un pueblo en Yorkshire del Norte, Inglaterra, (Reino Unido).

Además, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 John Stockton (n. 1962), jugador estadounidense de baloncesto.
 Robert F. Stockton (1795-1866), político y oficial naval estadounidense.